Puchar Ministra Obrony Narodowej 2020 – 58. edycja wyścigu kolarskiego o Puchar Ministra Obrony Narodowej, który odbył się 19 lipca 2020 na liczącej 149 kilometrów trasie ze wsi Gołasze-Puszcza do miasta Wysokie Mazowieckie; wyścig był częścią UCI Europe Tour 2020.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2020 w polskim sporcie
2020
UCI Europe Tour 2020